Trojna krona je lahko:

Šport 

 Trojna krona v alpskem smučanju
 Trojna krona v biljardu
 Trojna krona v boksu
 Trojna krona v golfu
 Trojna krona v hokeju
 Trojna krona v kolesarstvu
 Trojna krona v košarki
 Trojna krona v motošportu
 Trojna krona v nogometu
 Trojna krona vzdržljivostnih dirk

Drugo 

 Tiara - papeška trojna krona

Glej tudi 

 Tri Krone - švedski simbol
 Tri Krone - poljski simbol
 Grand Slam v tenisu
 Grand Slam v golfu

Šport